Fucking – precedente nome di Fugging, frazione del comune austriaco di Tarsdorf
 Fucking – singolo degli Scars on Broadway del 2018

Pagine correlate 
Fuck (disambigua)
Fuck You